

Sigle 
 Interactive Voice Response  – sistema di risposta interattivo con menù vocali preregistrati

Codici 
 IVR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inverell (Australia)